— японская фамилия. Известные носители:
 Кувасима, Масами (род. 1950) — японский автогонщик.
 Кувасима, Хоко (род. 1975) — японская сэйю и певица.